Ascaltis är ett släkte av svampdjur. Ascaltis ingår i familjen Leucascidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Ascaltis